Ви́ктор Ива́нович Ку́йкин (1925—1996) — заслуженный работник лесной промышленности Карельской АССР (1970), Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в крестьянской семье, карел, окончил начальную школу.

В эвакуации, во время Великой Отечественной войны, работал токарем на оборонном заводе в Кемеровской области.

С 1951 года, после службы в армии, работал водителем в Тикшинском лесопункте Ругозерского леспромхоза.

В 1980-е годы работал автослесарем в леспромхозе.

Избирался депутатом Верховного Совета Верховного Совета Карельской Автономной ССР.

Примечания

Литература 
 Призвание: Рассказы о Героях Социалистического Труда. — «Карелия», Петрозаводск, 1975
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.

Депутаты Верховного Совета Карельской АССР
Заслуженные работники лесной промышленности Карельской АССР